Desa Pringgodani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pringgodani (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 113,89), Jawa Timur, 
 Desa Pringgodani (administrativ by i Indonesien, lat -8,28, long 112,57), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar